Вильяр-дель-Буэй ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 134,74 км². Население — 721 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы